Gugești se poate referi la:
 Gugești, Vaslui
 Gugești, Vrancea